Der Tashkent Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Oktober 2013 in Taschkent stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war Uladsimir Ihnazik, im Doppel die Paarung Andre Begemann und Martin Emmrich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 29 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Lucas Pouille
 Lim Yong-kyu
 Danai Udomchoke
 Sarvar Ikromov

Einzel

Setzliste

Viertelfinale Weintraub vs. Jaziri 
Zu einem besonderen Vorfall kam es vor der Viertelfinalbegegnung des Israeli Amir Weintraub gegen den tunesischen Spieler Malek Jaziri. Vor dem Spiel wurde bekannt, dass der tunesische Tennisverband eine E-Mail an Jaziri schrieb und ihm darin untersagte, sein Spiel gegen Weintraub anzutreten. Wie aus der Mail an Jaziri zu entnehmen war, geschah dies nach Rücksprache mit dem tunesischen Ministerium für Jugend und Sport. Der Sprecher des Ministeriums Sadok Touati bestätigte auf Nachfrage der Associated Press den Versand und den Inhalt der Mail an Jaziri. Der Tunesier trat daraufhin zum Spiel gegen Weintraub nicht an, so dass der Israeli kampflos in das Halbfinale einzog.

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 75 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 68 kB)
 Einzel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 80 kB)

Einzelnachweise 

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Taschkent